

Cinema e televisione 
 Love & Piece – film del 2015 diretto da Sion Sono
 Love and Peace – serie televisiva giapponese

Musica 
 Love & Peace – album di Ray Charles del 1978
 Love & Piece – album degli Elvin Jones-McCoy Tyner Quintet del 1982
 Love & Peace: Burning Spear Live! – album dal vivo dei Burning Spear del 1994
 Love and Peace – album di Dee Dee Bridgewater del 1995
 Love & Piece – album di Emi Tawata del 2008
 Love & Peace – album di Edmond Leung del 2009
 Love & Peace – album delle Girls' Generation del 2013

Pagine correlate 
Peace and Love